Nyeri County, een county van Kenia.
 Nyeri (stad), een stad in Kenia.